Kudus (regentschap), regentschap in de Indonesische provincie Midden-Java
 Kudus (stad), hoofdstad van het Indonesische regentschap Kudus
 Mohammed Kudus (2000), voetballer